Bartha Dénes (1908–1993), zenetörténész
 Bartha Dénes (1956), erdőmérnök, erdészeti növényvédelmi szakmérnök, dendrológus

Jegyzetek